Бацање диска у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 18. и 20. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Јаиме Перез са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 атлетичарки из 20 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2022. 
Рекорди у бацању диска за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих светских бацачица диска у 2022. године пре почетка светског првенства (15. јула 2022) заузимало је следећи пласман  

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 18. јула 2022. године. Квалификациона норма за финале износила је 64,00 метра (КВ), коју су испуниле 8 такмичарки, а још 4 се пласирале према постигнутом резултату (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 17:10 и Група Б у 18:35 по локалном времену.

Финале 
Такмичење се одржало 20. јула 2022. године са почетком у 18:30 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати у бацању диска на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Бацање диска на Светском првенству у атлетици на отвореном